Bolax trilobus är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Bolax trilobus ingår i släktet Bolax och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
trilobus